Atlântida FM Blumenau é uma emissora de rádio brasileira com sede em Blumenau, Santa Catarina. É afiliada à Rede Atlântida e opera na frequência de 102.7 MHz em FM.

Ver também 
 Grupo NC

Ligações externas 
 

NSC Comunicação
Ex-subsidiárias do Grupo RBS
Atlântida FM Blumenau
Blumenau